Proeliator är ett släkte av steklar som beskrevs av Rossem 1981. Proeliator ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Proeliator